Чемпионшип Футбольной лиги 2010/11 — 19-й сезон высшего дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования является компания Npower, которая пришла на смену The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Первым дивизионом является Чемпионат Футбольной лиги. По результатам сезона в Премьер-лигу выходят две команды, а также победитель плей-офф Чемпионата Футбольной лиги. Три команды, занявшие самые низшие места, покидают Чемпионат Футбольной лиги и переходят в Первую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Чемпионшипа Футбольной лиги 
Клубы, вышедшие в Премьер-лигу
 Ньюкасл Юнайтед
 Вест Бромвич Альбион
 Блэкпул

Клубы, выбывшие в Первую лигу
 Шеффилд Уэнсдей
 Плимут Аргайл
 Питерборо Юнайтед

В Чемпионшип Футбольной лиги 
Клубы, выбывшие из Премьер-лиги
 Бернли
 Халл Сити
 Портсмут

Клубы, вышедшие из Первой лиги
 Норвич Сити
 Лидс Юнайтед
 Миллуолл

Клубы-участники 

В Чемпионшипе Футбольной лиги сезона 2010/11 выступают клубы из всех девяти регионов Англии, а также Уэльса.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Раунд плей-офф

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт 

2010
Чемпионшип
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011